Бужо́к () — река на Украине, протекает по территории Волочисского, Красиловского, Хмельницкого и Летичевского районов Хмельницкой области. Левый приток Южного Буга.

Длина реки — 78 км, площадь водосборного бассейна — 704 км², уклон — 0,8 м/км. Долина трапециевидная, шириной до 3 км, русло шириной 10 м. Используется для сельскохозяйственных целей. Вдоль берегов реки созданы водоохранные зоны.

Берёт начало в 2 км юго-восточнее села Поповцы. Впадает в Южный Буг в районе посёлка городского типа Меджибож. Река является границей между историческими областями Волынью и Подольем. В среднем и нижнем течении водосток зарегулирован несколькими водохранилищами, крупнейшее из которых Новоставцы, длиной до 14 км, максимальной шириной 2,5 км.

Река Бужок имеет более двух сотен небольших притоков общей протяженностью в 498 км, наиболее крупные из которых Гулянка, Гнилая (правые), Зобара (левый).

На реке расположены следующие населённые пункты (от истока к устью): Березина, Копачовка Вторая, Трудовое, Говоры, Глебки, Полевые Гриневцы, Марковцы, Николаев, Котюржинцы, Везденьки, Малые Орлинцы, Мытинцы, Хотьковцы, Веремеевка, Зарудье, Моломолинцы, Редвинцы, Мытковцы, Ярославка, Ставница, Меджибож.

Примечания

Литература 
 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 262—263 с.
 Водные ресурсы и качество речных вод бассейна Южного Буга/ Под ред. В. К. Хильчевского — К.: Ника-центр, 2009. — 184 с.

Реки Хмельницкой области
Волочисский район
Красиловский район
Хмельницкий район (Хмельницкая область)
Летичевский район
Притоки Южного Буга